#перенаправление Чемпионат Германии по футболу 2018/2019